Elimia circumlineata är en snäckart. Elimia circumlineata ingår i släktet Elimia och familjen Pleuroceridae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Snäckor
circumlineata